Leventis ist der Familienname folgender Personen:

Nick Leventis (* 1980), britischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
Vasilis Leventis (* 1951), griechischer Politiker